Monte Carlo může být:

 místopisná entita
 Monte Carlo – čtvrť Monaka
 Monte Carlo (San Marino) – hora
 Monte Carlo (Santa Catarina) – lokace v Santa Catarina v Brazílii

 v matematice a aplikovaných vědách
 Monte Carlo integrování – metoda integrování
 metoda Monte Carlo – třída statistických algoritmů (numerické metody, radiosita)

 sport
 Rallye Monte Carlo
 
 Monte-Carlo Masters
 Monte-Carlo Rolex Masters – součást ATP Masters 1000
 

 ostatní
 Monte Carlo (automobil)
 Monte Carlo (casino)
 
 dále film z roku 1926, 1926, 1930, 1957 nebo 1986